Громада:
 Громада — судебный орган, создаваемый в сёлах на территории Украины, в период Запорожского войска (XVII—XVIII века).
 Громада — название сельского общества в гмине.
 «Громада» — украинская партия.

Топоним

Белоруссия 
 Громада — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.

Польша 
 Громада — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства.

Россия 
 Громада — исчезнувшая деревня в Калачинском районе Омской области.

Украина 
 Громада — село в Любарском районе Житомирской области.

Другое 
 Громада — игра в жанре аркада.
 Громада — наименьшая административно-территориальная единица в Польше в 1954—1972 годах.
 Громада, Якуб (род. 1996) — словацкий футболист.
 Община (громада) — наименьшая административно-территориальная единица на Украине с 2015 г.
 Громада — российский комикс издательства Bubble Comics.

См. также 
 Белорусская социалистическая громада
 Белорусская социал-демократическая Грамада
 Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)
 Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада)
 Громады
 Грамада